En Pologne, Szreniawa peut désigner :
 Szreniawa, village du powiat de Miechów, dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Szreniawa, village du powiat de Proszowice, dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Szreniawa, village de la voïvodie de Lubusz
 Szreniawa, village de la voïvodie de Grande-Pologne